Il doppio del torneo di tennis Seoul Open 1991, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitori Alex Antonitsch e Gilad Bloom che hanno battuto in finale Kent Kinnear e Sven Salumaa 7-6, 6-1.

Teste di serie

 Grant Connell /  Glenn Michibata (quarti di finale)
 Kent Kinnear /  Sven Salumaa (finale)

<li> Brian Garrow /  Bryan Shelton (primo turno)
<li> Kelly Evernden /  Scott Melville (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 Tabellone dal sito dell'ITF

Seoul Open 1991